Förolach ist der Name folgender Orte:

 Förolach (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Förolach (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft der Gemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten